Матчино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Калужская область 
 Матчино — село в Козельском районе.
 Матчино — деревня в Мещовском районе.
 Матчино — деревня в Сухиничском районе.

Московская область 
 Матчино — деревня в Домодедовском районе.

Рязанская область 
 Матчино — деревня в Рязанском районе.
 Матчино — деревня в Чучковском районе.